Сепаратор (от  — «разделитель») — многозначный термин:

 Сепаратор в пищевой промышленности — устройство, разделяющее фракции продукта.
 Сепаратор в подшипниках — часть подшипника качения, удерживающая и разделяющая шарики или ролики в нём.
 Магнитный сепаратор — устройство для отделения магнитных материалов (железо, чугун) от немагнитных.
 МГД-сепаратор — устройство для отделения частиц с проводимостью, отличной от проводимости среды, с помощью МГД-процессов
 Сепаратор (отделитель), в оргтехнике — подпружиненная направляющая деталь в термоблоке, служащая для предотвращения наматывания бумаги на тефлоновый вал в процессе печати.